Suurisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Suurisaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kouvola, lat 60,91, long 26,87),  (39 ha)
2. Suurisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 63,28, long 28,07),  (77 ha)
3. Suurisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,65, long 28,69),  (1 ha)
4. Suurisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,68, long 28,91),  (1 ha)
5. Suurisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,63, long 28,53),  (1 ha)
6. Suurisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,52, long 28,72),  (3 ha)
7. Suurisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,50, long 28,85),  (6 ha)
8. Suurisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,40, long 28,39),  (1 ha)
9. Suurisaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,92, long 28,29),  (14 ha)
10. Suurisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,57, long 27,36),  (7 ha)
11. Suurisaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,26, long 28,06), 
12. Suurisaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kouvola, lat 60,94, long 27,04),  (11 ha)
13. Suurisaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,82, long 27,53),  (2 ha)
14. Suurisaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,75, long 27,10),  (4 ha)
15. Suurisaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,82, long 27,28),  (2 ha)
16. Suurisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax),  (6 ha)
17. Suurisaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,85, long 26,49),  (1 ha)
18. Suurisaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn),  (1 ha)
19. Suurisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,87, long 28,31),  (2 ha)
20. Suurisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,01, long 28,92),  (1 ha)
21. Suurisaari (ö i Finland, Mellersta Finland), Jyväskylä,  (58 ha)
22. Suurisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,52, long 26,87),  (1 ha)
23. Suurisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,88, long 29,43),  (5 ha)
24. Suurisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,46, long 29,84),  (26 ha)
25. Suurisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 63,18, long 29,45),  (2 ha)
26. Suurisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,20, long 28,51),  (4 ha)
27. Suurisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,70, long 30,37),  (7 ha)
28. Suurisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,82, long 30,21),  (2 ha)
29. Suurisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,82, long 30,33),  (29 ha)
30. Suurisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,81, long 30,49),  (9 ha)
31. Kotajärvi (sjö i Mäntyharju, Södra Savolax),  (1,9 km²)
32. Suurisaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,16, long 27,27),  (7 ha)
33. Suurisaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,07, long 27,56),  (1 ha)
34. Suurisaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,19, long 27,56),  (5 ha)
35. Suurisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,22, long 30,17),  (3 ha)
36. Suurisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,48, long 28,98),  (2 ha)
37. Suurisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,87, long 29,23), 
38. Suurisaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,31, long 27,80), 
39. Suurisaari (ö i Finland, Södra Karelen, Imatra, lat 61,67, long 29,62),  (1 ha)
40. Suurisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,31, long 28,61),  (3 ha)
41. Suurisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,25, long 29,06),  (1 ha)
42. Suurisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,37, long 29,05),  (10 ha)
43. Suurisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 63,09, long 27,33), 
44. Suurisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,99, long 27,50),  (4 ha)
45. Suurisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Mellersta Karelen),  (14 ha)
46. Suurisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,02, long 27,38), 
47. Suurisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,07, long 27,68),  (30 ha)
48. Suurisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,70, long 27,21),  (1 ha)
49. Suurisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,69, long 27,39),  (46 ha)
50. Suurisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,60, long 29,39), 
51. Suurisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,66, long 28,04),  (27 ha)
52. Suurisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,24, long 26,89),  (2 ha)
53. Suurisaari (ö i Finland, Södra Karelen, Imatra, lat 61,36, long 28,91),  (1 ha)
54. Ahjärvi (sjö i Finland),  (2,9 km²)
55. Suurisaari (ö i Finland, Södra Karelen, Imatra, lat 61,52, long 29,22),  (20 ha)
56. Suurisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,27, long 27,06),  (6 ha)
57. Suurisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,23, long 27,33),  (9 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar